Prophets, Seers & Sages — The Angels of the Ages — другий студійний альбом англійської групи Tyrannosaurus Rex, який був випущений 14 жовтня 1968 року.

Композиції 
 Deboraarobed - 3:33
 Stacey Grove - 1:59
 Wind Quartets - 2:57
 Conesuala - 2:25
 Trelawny Lawn - 1:46
 Aznageel the Mage - 1:59
 The Friends - 1:19
 Salamanda Palaganda - 2:15
 Our Wonderful Brownskin Man - 0:51
 O Harley (The Saltimbanques) - 2:19
 Eastern Spell - 1:41
 The Travelling Tragition - 1:48
 Juniper Suction - 1:13
 Scenescof Dynasty - 4:07

Джерела 
 Prophets, Seers & Sages — The Angels of the Ages  allmusic
 Prophets, Seers & Sages — The Angels of the Ages last.fm

Альбоми T. Rex
Англомовні музичні альбоми